Formuła 2 Sezon 2023 – 29. sezon Formuły 2 organizowanej pod egidą Fédération Internationale de l’Automobile i jednocześnie siódmy sezon po drugiej reaktywacji serii. Sezon rozpocznie się 4 marca na torze Bahrain International Circuit w Sakhir, a ma zakończyć się 26 listopada na torze Yas Marina Circuit w Abu Zabi.

Lista startowa 
Wszyscy kierowcy korzystać będą z samochodów Dallara F2 2018, wykorzystując sześciocylindrowe turbodoładowane silniki Mecachrome o pojemności 3,4 litra i opony Pirelli.

Zmiany przed sezonem

Zmiany wśród zespołów 
 Nowozelandzki producent samochodów, Rodin Cars został większościowym udziałowcem zespołu, wobec czego zespół będzie jeździł pod nazwą Rodin Carlin.
 Niemiecki zespół Formuły 4 PHM Racing przejął zgłoszenie i aktywa zespołu Charouz Racing System i ma startować pod nazwą PHM Racing by Charouz.

Zmiany wśród kierowców 
 Dennis Hauger i Jehan Daruvala zastąpili Felipe Drugovicha i Clémenta Novalaka w zespole MP Motorsport.
 Carlin zmienił skład kierowców – nowymi reprezentantami ekipy zostali Enzo Fittipaldi i Zane Maloney.
 Prema zmieniła skład kierowców – nowymi reprezentantami ekipy zostali Oliver Bearman i Frederik Vesti
 Nowymi kierowcami zespołu Hitech zostali Jak Crawford i Isack Hadjar.
 Trident zmienił skład kierowców – kierowcami zespołu zostali Clément Novalak i Roman Staněk.
 Kierowcami zespołu PHM Racing by Charouz zostali Roy Nissany i Brad Benavides
 Arthur Leclerc zastąpił Roya Nissany'ego w ekipie DAMS.
 Kush Maini zastąpił Olliego Caldwella w zespole Campos Racing.
 Amaury Cordeel zastąpił Marino Satō w zespole Virtuosi Racing.
 Juan Manuel Correa zastąpi Jake'a Hughesa w ekipie Van Amersfoort Racing.

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz Formuły 2 na sezon 2022 został przedstawiony 1 listopada 2022.

Zmiany w kalendarzu 
 Mistrzostwa Formuły 2 po raz pierwszy zawitają do Australii na tor Melbourne Grand Prix Circuit.

Przypisy